Шај може да се односи на:

 Шај (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Шај (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер